Kanton Montréal ist der Name zweier ehemaliger Wahlkreise in Frankreich:

 Kanton Montréal (Aude)
 Kanton Montréal (Gers)